Дискография White Lion, американской хард-рок-группы, насчитывающая 6 студийных альбомов, 2 концертных альбома и 4 компиляции.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Синглы

Видео

Музыкальные клипы

Примечания 

White Lion
Альбомы White Lion